|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Gaz de France Grand Prix) van 2008 vond plaats van 7 tot en met 13 juli 2008 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 14e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Gisela Dulko was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Ágnes Szávay kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Alizé Cornet uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Sloveense Andreja Klepač in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Cornet wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ágnes Szávay en Vladimíra Uhlířová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Katsjarina Dzehalevitsj en Klaudia Jans, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Alizé Cornet en Janette Husárová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Vanessa Henke en Ioana Raluca Olaru in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast 23 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Française Cornet geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boedapest 2008
Boedapest